Halluin (nizozemsky: Halewijn) je obec v departementu Nord v severní Francii.

Geografie 
Nachází se ne severu Métropole Européenne de Lille na belgické hranici. Sousedí s belgickým městem Menen.

Populace

Doprava 
Železniční stanice Halluin, uzavřená v 70. letech, se nacházela na dráze Somain-Halluin. Město je nyní obsluhováno autobusy společnosti Ilévia.

Město s Lille a Belgií spojuje dálnice A22.

Partnerská města 
Partnerská města Halluinu jsou:

  Menen, Belgie
  Oer-Erkenschwick, Německo - od roku 1969
  North Tyneside, Anglie - od roku 1994
  Pniewy, Polsko - od roku 1998
  Lübbenau, Německo - od roku 2000
  Kočevje, Slovinsko - od roku 2000
  Zulte, Belgie - od roku 2010

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam obcí v departementu Nord

Externí odkazy 
 
 Komunální volby 2014 Halluin (noviny Le Monde)
 Co se stane s hranicí, pokud řeka změní směr? „Tim Traveler“ na YouTube
 Oficiální webové stránky Halluinu (ve francouzštině)

Obce v departementu Nord
Sídla rozdělená státní hranicí